Аояма Сюко і Габріела Дабровскі були чинними чемпіонками, але цього разу Дабровскі вирішила взяти участь у турнірі в Стенфорді. Аояма грала в парі з Ері Нодзумі, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Лара Арруабаррена і Андрея Клепач

Белінда Бенчич і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Арруабаррена і Клепач з рахунком 7–5, 7–6(9–7).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Citi Open, жінки, парний розряд
2015